Oberhaim ist der Familienname von:

 Christoph von Oberhaim († um 1584), österreichischer Adeliger und Landuntermarschall von Österreich unter der Enns

Oberhaim bezeichnet:

 Oberhaim (Adelsgeschlecht), ein Oberösterreichisch-bairisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Oberham bei Hohenzell (Oberösterreich).